Molekulska formula -{C24H32O6}- se može odnositi na:

 Dezonid
 Arenobufagin
 Deoksishizandrin
 Verukozidin